Lovas István (1931–2014) fizikus, az MTA tagja
 Lovas István (1945–2018) publicista, politológus, fordító

egyéb
 Orczifalvi István (1914–?) asztaliteniszező, labdarúgó, labdarúgóedző eredeti neve is Lovas István volt